

Geografia 
 Chin Chin – antica città della Malesia
 Chinchin – comune dell'Armenia

Musica 
 Chin Chin – gruppo musicale punk/new wave degli anni Ottanta
 Chin Chin – album dei Flamingokvintetten del 1969
 Chin Chin – album degli Skunkhour del 1997

Altro 
 Chin chin – pietanza fritta tipica della Nigeria
 Chin Chin – musical statunitense
 Chin-Chin – storia a fumetti de Le avventure di Tintin
 Chin Chin – catena di ristoranti giapponese